Рулин — фамилия; имеет женскую форму Рулина.
 Рулин, Виктор Петрович (1913—1981) — советский военный лётчик, участник вооружённых конфликтов у озера Хасан и на реке Халхин-Гол, советско-финской и Великой Отечественной войн.
 Рулин, Олеся Юрьевна (род. 1986) — американская актриса русского происхождения.